Il Pool A della zona Euro-Africana Gruppo I nella Fed Cup 2013 è uno dei quattro gruppi in cui è suddiviso il Gruppo I della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool B, Pool C, Pool D)

Bielorussia vs. Georgia

Austria vs. Croazia

Bielorussia vs. Austria

Croazia vs. Georgia

Bielorussia vs. Croazia

Austria vs. Georgia

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2013